Petersen je severogermánské patronymické příjmení, které označuje více osobností:

Známé osobnosti

Skutečné 
 Frederik Ferdinand Petersen (1815–1898), dánský fotograf
 Julius Petersen (1839–1910), dánský matematik, tvůrce tzv. Petersenova grafu
 Kim Bendix Petersen viz King Diamond (1956), heavy metalový hudebník a zpěvák
 Marita Petersen (1949–2001), faerská pedagožka a politička
 Nick Petersen (* 1989), kanadský hokejový útočník
 Sandy Petersen (1955), americký herní designér
 Sara Petersenová (* 1987), dánská atletka
 Severin Worm-Petersen (1857–1933), norský fotograf
 Søren Jessen-Petersen (* 1945), dánský diplomat
 William Petersen (* 1953), americký herec
 Wolfgang Petersen (1941–2022), německý filmový režisér

Fiktivní 
 Olaf Petersen, vedlejší postava seriálu Červený trpaslík

Podobná příjmení 
 Pederson
 Pedersen
 Peterson (příjmení)
 Peters (příjmení)

Dánská příjmení